Archicebus — рід викопних приматів, які мешкали в лісах раннього еоцену (~55.8–54.8 мільйонів років тому) на території сучасного Цзінчжоу в провінції Хубей у центральному Китаї, виявлений у 2003 році. Єдиний відомий вид, A. achilles, був невеликим приматом, який важив приблизно 20–30 грамів, і є єдиним відомим представником родини Archicebidae. Коли його виявили, це був найстаріший викопний скелет гаплорхінового примата, який виявився найбільш близьким до довгопятів і викопних омоміїдів, хоча припускають, що A. achilles вів денний спосіб життя, тоді як довгопяти ведуть нічний спосіб життя. Подібний до довгоп'ят і мавп, це був гаплориновий примат, і він також міг бути схожим на останнього спільного предка всіх гаплоринів, а також останнього спільного предка всіх приматів. Його відкриття ще більше підтверджує гіпотезу про те, що примати походять з Азії, а не з Африки.

Кладограма

Примітки 

Роди ссавців
Фауна еоцену